Сульфид празеодима(III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла празеодима и сероводородной кислоты с формулой PrS, бурый порошок с запахом тухлых яиц.

Получение 
 Действие газообразного сероводорода на оксид празеодима(III):

Физические свойства 
Сульфид празеодима(III) образует кристаллы нескольких модификаций:
 α-PrS, ромбическая сингония, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 0,7472 нм, b = 1,5604 нм, c = 0,4058 нм, Z = 4, структура типа сульфида лантана α-LaS;
 β-PrS, кубическая сингония, пространственная группа F dm, параметры ячейки a = 1,995 нм, Z = 64, структура типа сульфида неодима β-NdS;
 γ-PrS, кубическая сингония, пространственная группа I 3d, параметры ячейки a = 0,8589 нм, Z = 6, структура типа тетрафосфида тритория ThP.

Химические свойства 
 Реагирует с кислотами:

Литература 
 
 

Соединения празеодима
празеодима